Holzeralm heißen folgende geographische Objekte:

 Holzeralm (Gmund am Tegernsee), Oberbayern
 Holzeralm (Schwarzau im Gebirge), Niederösterreich
 Holzeralm (Spital am Pyhrn), Oberösterreich
 Holzeralm (Tweng), Lungau, Land Salzburg
 Holzeralm (Mauterndorf), Lungau, Land Salzburg
 Holzeralm (Hopfgarten in Defereggen), Tirol